Światowa Organizacja Handlu – World Trade Organisation
 Światowa Organizacja Toaletowa – World Toilet Organisation
 Światowa Organizacja Turystyki – World Tourism Organisation, obecnie UNWTO